

I runda

Grupa zachodnia

Grupa wschodnia

II runda

III runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

Puchar Słowacji w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 na Słowacji
2007 na Słowacji